Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen steht für:

 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (Buch), Kinderbuch von Judi Barrett und Ron Barrett (1978)
 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, US-amerikanischer Animationsfilm von Phil Lord und Chris Miller (2009)
 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2, US-amerikanischer Animationsfilm von Cody Cameron und Kris Pearn (2013)
 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (Fernsehserie), kanadisch-US-amerikanische Zeichentrickserie (2017)